Dorfkirche Fredersdorf ist der Name folgender Kirchen im Land Brandenburg:

 Dorfkirche Fredersdorf (Bad Belzig) in Fredersdorf, Ortsteil der Stadt Bad Belzig, Landkreis Potsdam-Mittelmark
 Dorfkirche Fredersdorf (Fredersdorf-Vogelsdorf) in der Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf, Landkreis Märkisch-Oderland